De Lancaster Classic is een eendaagse wielerwedstrijd die sinds 1992 jaarlijks wordt verreden in de Amerikaanse stad Lancaster.

Er is een editie voor mannen en voor vrouwen.

Lijst van winnaars (mannen) 

Voormalige eendagswielerwedstrijd
Wielerwedstrijd in de Verenigde Staten
UCI America Tour
Sport in Pennsylvania